Roger Petit peut désigner :
 Roger Petit (1912-1998), personnalité importante du football belge ;
 Roger Petit (1926-1998), archiviste, historien et auteur belge.